La 1. Lig 1990/91 fue la 33.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1990
Fútbol en 1991
Deporte en Turquía en 1990
Deporte en Turquía en 1991